Baltimore Bullets peut désigner trois équipes de basket-ball, sans rapport les unes avec les autres:
 Les Baltimore Bullets (1944-1954) sont une ancienne franchise d'ABL puis BAA et enfin de NBA active de 1944 à 1954.
 Les Baltimore Bullets (EPBL) sont une ancienne équipe de l'Eastern Professional Basketball League active de 1958 à 1961
 Les Baltimore Bullets, sont une ancienne franchise de NBA, connue sous ce nom de 1963 à 1973 et devenue Washington Bullets puis Washington Wizards.